Poncione dei Laghetti kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Poncione dei Laghetti (Riviera), bergstopp i Ticino, 
 Poncione dei Laghetti (Lavizzara), bergstopp i Ticino,